«Мне с вами по пути» — российский телесериал режиссёра Александр Высоковский.
Премьерный показ состоялся 9 декабря 2017 года на телеканале «Россия».

Сюжет 
В сериале рассказывается про нелегкую жизнь главной героини Нади, которая окончила медицинский университет и при этом работает администратором в магазине. Как-то Артем, защищая девушку, разбил витрину с дорогим алкоголем и её уволили. В тот же день Артем попадает в аварию, вследствие чего он не может ходить. Надя соглашается на работу патронажной сестрой и первым пациентом становится Артем.

В ролях

Съёмочная группа

Критика и отзывы 
Наталья, 9 декабря 2017 21:20
 Отличный фильм! 
АнгелА, 10 декабря 2017 08:49
Фильм о том, что никогда не стоит сдаваться и опускать руки, особенно когда есть рядом тот, кто в Тебя верит! А подлость и фальшивка надут свою соответствующую дорогу! Спасибо за неизбитый сюжет!
Вера, 11 декабря 2017 12:31
Посмотреть можно, интересный - не замечаешь, как время пролетает!

Примечания 

Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2017 году
Телесериалы России, завершённые в 2017 году
Телесериалы телеканала Россия-1
Драматические телесериалы России
Мелодраматические телесериалы России